Лустино — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население — 6 жителей (2007 год) . Расположена в центральной части области в 3 км к юго-востоку от города Сафонова, в 9 км южнее автодороги , в 2 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль, на правом берегу реки Вопец. Входит в состав Барановского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году..

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района